Zawrat – wąska przełęcz położona w bocznej grani Tatr
 Zawraty – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich.
 Zawrat – autobus produkcji polskiej
 MS Zawrat – statek produkcji polskiej (masowiec)

Zobacz też 
 Závraty